Javier Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Javier Rodríguez (Rennfahrer) (* 1973), spanischer Motorradrennfahrer 
 Javier Rodríguez (Leichtathlet) (* 1974), spanischer Leichtathlet 
 Javier Rodríguez (Sportschütze), mexikanischer Sportschütze 
 Javier Rodríguez Gonzalvo (Javi Rodríguez; * 1977), spanischer Fußballspieler
 Javier Rodríguez Moreno (* 2002), spanischer Handballspieler
 Javier Rodríguez Nebreda (Javi Rodríguez; * 1974), spanischer Futsalspieler und -trainer 
 Javier Guerra Rodríguez (* 1982), spanischer Fußballspieler, siehe Javi Guerra
 Javier Navarro Rodríguez (* 1949), mexikanischer Priester, Bischof von Zamora
 Javier Pascual Rodríguez (* 1971), spanischer Radrennfahrer, siehe Javier Pascual